kerken en kapellen gewijd aan Remaclus

 Sint-Remacluskapel (Deulin)
 Sint-Remacluskerk (Bourdon)
 Sint-Remacluskerk (Cahottes)
 Sint-Remacluskerk (Champlon)
 Sint-Remacluskerk (Chanly)
 Sint-Remacluskerk (Cochem-Cond)
 Sint-Remacluskerk (Fexhe-Slins)
 Sint-Remacluskerk (Gerin)
 Sint-Remacluskerk (Gottechain)
 Sint-Remacluskerk (Grimbiémont)
 Sint-Remacluskerk (Halma)
 Sint-Remacluskerk (Haut-Fays)
 Sint-Remacluskerk (Hondelange)
 Sint-Remacluskerk (Jupille)
 Sint-Remacluskerk (Logny-Bogny)
 Sint-Remacluskerk (Luik)
 Sint-Remacluskerk (Marche-en-Famenne)
 Sint-Remacluskerk (Ocquier)
 Sint-Remacluskerk (Opont)
 Sint-Remacluskerk (Overhespen)
 Sint-Remacluskerk (Ovifat)
 Sint-Remacluskerk (Poupehan)
 Sint-Remacluskerk (Purnode)
 Sint-Remacluskerk (Schaltin)
 Sint-Remacluskerk (Senonchamps)
 Sint-Remacluskerk (Spa)
 Sint-Remacluskerk (Thommen)
 Sint-Remacluskerk (Uersfeld)
 Sint-Remacluskerk (Verlaines-sur-Ourthe)
 Sint-Remacluskerk (Verviers)
 Sint-Remacluskerk (Wellin)
 Sint-Remacluskerk (Wellin)
 Sint-Remacluskerk (Winenne)
 Sint-Remacluskerk (Ychippe)

Zie ook
 Klooster Sint-Remaclus (Wavreumont) - klooster in België